Incio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Incio (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Incio (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar